Sportovní klub Olympik Mělník je český futsalový klub ze středočeského města Mělníka, hrající od sezóny 2017/18 nejvyšší českou futsalovou soutěž dosud. Klub své domácí zápasy hraje v nově postavené sportovní hale v Mělníku u gymnázia Jana Palacha.

Historie 
Klub byl založen v roce 1992. Většinu své počáteční existence hrál klub okresní soutěže. Po postupu do vyšších soutěží klub musel opustit Mělník a hrát v azylu různě po Středočeském kraji (Slaný, Odolena Voda, Neratovice). Vrátit se mohl až po opravení místní haly v roce 2005, ovšem po třech letech přestala nejvyšší soutěžím opět vyhovovat. V sezóně 2007/08 se klubu povedl historický postup do 1. ligy, kde setrval dvě sezóny. Návrat do 1. ligy proběhl až v sezóně 2013/14, ale po roce sestoupil opět do 2. ligy.

Po dvou sezonách se klubu z města soutoku řek Labe a Vltavy povedlo opět vrátit mezi elitu českého futsalu, a nejen na sezónu. V sezóně 2018/19 postoupil Olympik vůbec poprvé ve své historii do play off 1. ligy ze 6. místa. Ve čtvrtfinále prohrál 0:3 na zápasy s týmem FK ERA-PACK Chrudim.

Soupiska 

Aktuální k datu: 2. března 2021

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální klubové stránky 
 

České futsalové kluby
Futsal ve Středočeském kraji
Futsalové kluby založené v roce 1992
Olympik Mělník
Fotbal v okrese Mělník